Jan Stanisław Skorupski – poeta, scrittore e saggista polacco
Łukasz Skorupski – calciatore polacco